Akronymet BRT kan henvise til flere artikler:

 Bruttoregisterton - et skibs rumfang
 Bus rapid transit - busbaseret kollektivtransportsystem